Libis, gentilici dels ciutadans de Líbia (colònia italiana i Regne i República)
 Libis, tribus amazigues de l'antiga regió de Líbia (és a dir tot Àfrica del Nord)